Personen:
 Gersom, Bijbelse namen
 Jean de Gerson (1363-1429), Frans theoloog
 Max Gerson, Amerikaans arts
 Gérson de Oliveira Nunes, Braziliaans voetballer
 Gérson Guimarães Ferreira Júnior, Braziliaans voetballer
 Gerson Santos da Silva, Braziliaans voetballer
 Plaats:
 Gerson (plaats), gehucht in Frankrijk nabij Rethel.